Șoldănești se poate referi la:

 Toponime din Republica Moldova
 Șoldănești - oraș
 Raionul Șoldănești - raion cu reședința în orașul omonim
 Toponime din România
 Șoldănești - localitate din județul Botoșani
 Șoldănești - localitate din județul Suceava

Vezi și 
 Șoldănescu

Toponime românești